Makridis ist der Familienname folgender Personen:

 Charalambos Makridis (* 1996), deutsch-griechischer Fußballspieler
 Constantinos Makridis (* 1982), zyprischer Fußballspieler
 Vasilios Makridis (* 1939), griechischer Wintersportler